Björkö kan henvise til flere steder:

 Björkö (Öckerö) er en by og en ø i Öckerö kommun i Göteborgs nordlige skærgård, i Västra Götalands län i landskapet Bohuslän i Sverige.
 Björkö (Mälaren) er en ø i Södra Björkfjärden i Mälaren som hører under Ekerö kommun i Stockholms län, hvor man finder findes resterne efter vikingetidens handelsby Birka.
 Björkö (Väddö) er også navnet på den sydlige del af Väddö i Roslagen i Stockholms skærgård
 Björkö (Karelske næs) - tidligere finsk i det nuværende Rusland med navnet Primorsk